En Pologne, Zwierzyn peut désigner :

 dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Zwierzyn, un village.

 dans la voïvodie de Lubusz
 gmina de Zwierzyn, une gmina de la powiat de Strzelce Krajeńskie ;
 Zwierzyn, un village et chef-lieu de cette gmina.

 dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Zwierzyn, un village.